Альбін Тахірі (; 15 лютого 1989, Соціалістична Республіка Словенія, СФРЮ) — косовський гірськолижник.
 Саймір Тахірі (Sajmir Tahiri) — міністр внутрішніх справ Албанії.